Personaggi di nome Filippo Galli:
 Filippo Galli: poeta italiano († 1503)
 Filippo Galli: basso italiano (1783-1853)
 Filippo Galli: calciatore italiano (1963)